Obhájcem titulu soutěže dvouhry juniorů na French Open 2014 byl chilský tenista Cristian Garín, který se z důvodu překročení věkové hranice pro účast v juniorských turnajích už turnaje nemohl zúčastnit.

Vítěz si do juniorského žebříčku připsal 375 bodů.

Juniorku vyhrál čtvrtý nasazený ruský hráč Andrej Rubljov, který ve finále zdolal španělskou turnajovou sedmičku Jaumeho Munara po dvousetovém průběhu 6–2 a 7–5. připsal si tak premiérový grandslamový titul.

Nasazení hráčů 
  Frances Tiafoe (2. kolo)
  Orlando Luz (semifinále)
  Karen Chačanov (3. kolo)
  '''Andrej Rubljov (vítěz)
  Quentin Halys (semifinále)
  Stefan Kozlov (čtvrtfinále)
  Jaume Munar (finále)
  Naoki Nakagawa (3. kolo)
  Johan-Sébastien Tatlot (čtvrtfinále)
  Duck Hee Lee (3. kolo)
  Michael Mmoh (3. kolo)
  Kamil Majchrzak (2. kolo)
  Džumpei Jamasaki (2. kolo)
  Marcelo Zormann da Silva (čtvrtfinále)
  Nino Serdarušić (2. kolo)
  Daniil Medveděv ''(3. kolo)

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

1. sekce

2. sekce

Dolní polovina

3. sekce

4. sekce

Odkazy

Reference

Externí odkazy 

Juniorský tenis v roce 2014